Bès może dotyczyć: 
 Bès – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Alpy Górnej Prowansji, dopływ rzeki Bléone
 Bès – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Landy, dopływ rzeki Midouze
 Bès – rzeka we Francji, przepływająca przez tereny departamentów Cantal oraz Lozère, dopływ rzeki Truyère